Lillehammer FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 1911. Sua sede fica em Lillehammer.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1911
Clubes de futebol da Noruega